Solar relatiu al Sol, estel al centre del sistema solar 
 solar edificable
 SOLAR (ISS)
 energia solar 
 José Guillermo del Solar